Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (Madrid, 17 de octubre de 1878 - Lausana, Suiza, 24 de septiembre de 1953) fue un noble, mecenas y político español, 
Diputado a Cortes, Miembro de la Asamblea Nacional Consultiva, Ministro de Instrucción Pública, Ministro de Estado, Embajador en el Reino Unido, diputado a Cortes, miembro de la Asamblea Nacional Consultiva, procurador en Cortes, XVII duque de Alba de Tormes, promotor del estudio de la historia de la Casa de Alba y de sus colecciones de arte y cinco veces duque, veintisiete veces marqués, nueve veces conde, vizconde, conde-duque, condestable, barón y señor, además de ser quince veces Grande de España, la más importante dignidad nobiliaria del Reino de España.

Biografía 
Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, conocido como Jimmy Alba fue el hijo primogénito de Carlos María Fitz-James Stuart y Palafox, XII duque de Huéscar y entonces heredero de la Casa de Alba, y de su esposa María del Rosario Falcó y Osorio, XXI condesa de Siruela. Nació en el palacio de Liria de Madrid el 17 de octubre de 1878 y fue bautizado pocos días después con el nombre de Santiago (variante de Jacobo), siendo sus padrinos su abuelo paterno el entonces duque de Alba y su abuela materna la duquesa de Fernán Núñez. 

Realizó sus primeros estudios bajo la enseñanza de tutores privados y luego fue enviado al jesuita Beaumont College, en Old Windsor, donde acto seguido ingresó en Eton College. Continuó su educación superior en la Universidad Central, donde obtuvo la licenciatura en Derecho.

En las elecciones de 1903 resultó elegido diputado a Cortes por el distrito de Lalín, y en las de 1905, 1907, 1910 y 1914 por Illescas.

En 1916 en su calidad de grande de primera clase pidió su ingreso al Senado, dando un primer discurso sobre la reforma tributaria y participando en la comisión que formó causa contra el general Dámaso Berenguer (1922).

En 1909 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó creó un panteón agregando una capilla al Monasterio de la Inmaculada Concepción (Loeches) para la Casa de Alba, que fue obra de Juan Bautista Lázaro inspirado en el del Monasterio de El Escorial.

Con 41 años de edad participó en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 en la competición de  polo, obteniendo la Medalla de plata. El aristocrático equipo español que obtuvo la plata estaba compuesto, además de por el Duque de Alba, por su hermano menor Hernando, por los también hermanos Álvaro y José de Figueroa, hijos del Conde de Romanones y por Leopoldo Sainz de la Maza.

Jacobo, poseedor de un carácter excepcional y una de las figuras más respetadas de la España, fue Gentilhombre Grande de España con ejercicio y servidumbre del rey Alfonso XIII, a quien le unía una íntima amistad y una lealtad admirable.

Se casó en la Embajada de España en Londres el 7 de octubre de 1920 con María del Rosario de Silva y Gurtubay, X marquesa de San Vicente del Barco, Dama de la Reina Victoria Eugenia de España, hija de los Duques de Aliaga y heredera del inmenso patrimonio de la Casa de Híjar, teniendo como hija a Cayetana Fitz-James Stuart, fallecida en 2014, habitualmente conocida como Cayetana de Alba, la futura XVIII duquesa de Alba de Tormes. La boda tuvo un carácter más o menos íntimo debido al reciente fallecimiento de la emperatriz Eugenia, tía abuela de Jacobo.

Fue miembro entre 1927 y 1930 de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Primo de Rivera.
Fue ministro de Instrucción Pública y luego de Estado, bajo el gobierno del dictador general Berenguer (1930-1931). El 21 de noviembre de 1937 el general Francisco Franco le nombró representante del régimen franquista en Londres, y ya como embajador desde el 8 de marzo de 1939 tras la renuncia obligada por el régimen del embajador de la República, Pablo de Azcárate. 

Fue procurador en las Cortes franquistas. El 19 de marzo de 1945, Juan de Borbón, pretendiente al trono de España, hizo público el Manifiesto de Lausana, donde se pedía a Franco que diera paso a una monarquía moderada, democrática y constitucional, y se acompañaba con una orden dirigida a eminentes monárquicos para que renunciaran a sus cargos con la dictadura. Según el historiador Paul Preston, autor del libro Franco, caudillo de España, el primero en hacerlo fue el duque de Alba, que abandonó la embajada de Londres. 

También fue director de la Real Academia de la Historia, presidente de la Real Academia de la Historia, Senador del Reino, doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, caballero gran cruz de la Orden de Carlos III en 1919 y caballero de la Orden del Toisón de Oro en 1926.

Promovió la reconstrucción de la sede de la Casa de Alba en Madrid, el Palacio de Liria, que había sufrido un incendio durante la guerra civil española, trabajo en el que colaboró su hija Cayetana. Falleció sin ver la obra terminada y fue esta quien la prosiguió y concluyó. A fin de enriquecer la colección artística, mayormente con obras relativas a sus antepasados, el duque adquirió diversas pinturas en el mercado internacional, de autores como Rubens.

El duque publicó “Correspondencia de Gutiérrez Gómez de Fuensalida, embajador de Alemania, Flandes e Inglaterra”, “Noticias históricas y genealógicas de los Estados de Montijo y Teba” sobre personajes relacionados con su familia, y el “Epistolario del III duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo”.

Murió en Suiza, el 24 de septiembre de 1953, a los 74 años, siendo enterrado en la capilla familiar de Loeches.

Títulos 
Como jefe de la Casa de Alba, Jacobo María del Pilar Fitz-James Stuart tuvo la titularidad de los siguientes títulos de nobleza, incluso de algunos que ya no pertenecen a la casa ducal:

X duque de Berwick upon Tweed (nobleza de Inglaterra)
X conde de Tinmouth (título subsidiario del duque de Berwick)
X barón Bosworth (título subsidiario del duque de Berwick)
XVII duque de Alba de Tormes (con grandeza de España)
II duque de Arjona (con grandeza de España)
XVII duque de Huéscar (con grandeza de España)
X duque de Liria y Jérica (con grandeza de España)
XI duque de Montoro (con grandeza de España)
XIII conde-duque de Olivares (con grandeza de España)
Conde de Baños (con grandeza de España)
conde de Fuentidueña
XXI conde de Lemos (con grandeza de España)
Conde de Lerín (con grandeza de España)
conde de Miranda del Castañar (con grandeza de España)
Conde de Monterrey (con grandeza de España)
Conde de Osorno (con grandeza de España)
Conde de Siruela (con grandeza de España)
XIV conde de Ayala
marqués de El Carpio (con Grandeza de España)
Conde de Andrade
marqués de Ardales
XIII marqués de Barcarrota
marqués de Casarrubios del Monte
XVIII marqués de Coria
marqués de Eliche
marqués de Fuentes de Valdepero
marqués de Galve
marqués de Gelves
marqués de Mirallo
XI marqués de La Algaba
marqués de La Mota
marqués de Moya
X marqués de Osera
marqués de Piedrahíta
marqués de Salvatierra
marqués de San Esteban de Gormaz
marqués de San Leonardo
XV conde de Santa Cruz de la Sierra
marqués de Sarria
marqués de Tarazona
marqués de Valdunquillo
marqués de Villalba
marqués de Villanueva del Fresno
marqués de Villanueva del Río
Vizconde de la Calzada
Señor de Moguer
Condestable de Navarra y de Éibar (con grandeza de España)
Legó el Ducado de Montoro a su hija antes de que ésta contrajera matrimonio con Luis Martínez de Irujo y Artázcoz.

Distinciones honoríficas 
  Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III (Reino de España, 1919).
  Caballero del collar de la Orden de Carlos III (Reino de España)
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (Rama Española, 26/05/1926).
  Gran cruz de la Legión de Honor (República Francesa)
 6 de junio de 1902:  Caballero gran cruz de honor de la Real Orden Victoriana. (Reino Unido)
  Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de España
Condes de Lemos
Duques de Alba
Duques de Arjona
Marqueses de Moya
Casa de Alba
Medallistas olímpicos de plata de España
Medallistas olímpicos de plata de polo
Medallistas olímpicos de plata de Amberes 1920
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920
Miembros de la Asamblea Nacional Consultiva
Señorío de Moguer
Alumnado de la Universidad Central de Madrid
Académicos de la Real Academia Española
Académicos numerarios de la Real Academia de la Historia
Académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Ministros de Asuntos Exteriores de España
Ministros de Educación de España
Ministros de España del siglo XX
Ministros del Gobierno de España nacidos en la Comunidad de Madrid
Diputados por la provincia de Pontevedra
Diputados por el distrito electoral de Illescas
Nobles de la Comunidad de Madrid
Procuradores de las Cortes franquistas
I Legislatura de las Cortes Españolas
Embajadores de España en el Reino Unido
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Nacidos en Madrid
Duques de Berwick
Fallecidos en Lausana